Morava (Srbija), također i Velika Morava, rijeka u Srbiji
Južna Morava, rijeka u Srbiji
Zapadna Morava, rijeka u Srbiji
Morava (Češka), rijeka u Češkoj Republici